Суперкубок Чили 2015 года () — 3-й розыгрыш Суперкубка Чили, в котором встречались чемпион страны в Апертуре 2014 «Универсидад де Чили», оказавшийся выше чемпиона Клаусуры 2015 в общей таблице сезона 2014/15, и обладатель Кубка Чили 2014/15 «Универсидад де Консепсьон». Встреча состоялась 30 сентября 2015 года в Темуко, на стадионе Херман Бекер, под сильным дождём. Матч транслировался на телеканале CDF Premium. В церемонии награждения приняли участие вице-президент Национальной ассоциации профессионального футбола Хайме Баеса Сет и президент клуба «Универсидад де Чили» Карлос Эллер Солари.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Чили 2015 на сайте worldfootball.net
 Memoria-201, pp. 33-34

2015
ФК «Универсидад де Консепсьон»
Чили
Спорт в Чили в 2015 году
Сентябрь 2015 года
События 30 сентября
ФК «Универсидад де Чили»